Las Cuevas puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Argentina 
 Las Cuevas (C.P. M5557), localidad en la provincia de Mendoza;
 Las Cuevas (C.P. E3101), localidad en la provincia de Entre Ríos;
 Las Cuevas, sitio costero cercano a la actual ciudad de Puerto Madryn en Chubut; en las cuevas de los cantiles costeros se resguardaron las primeras familias inmigrantes galesas a la Argentina, esto en 1865.

en España 
 Las Cuevas (C.P. 09585), localidad en la provincia de Burgos;
 Las Cuevas (C.P. 26???), localidad en la región de La Rioja;
 Las Cuevas (C.P. 38150), localidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 Las Cuevas (C.P. 33536), localidad (Piloña) en Asturias;
 Las Cuevas (C.P. 2900?), barrio de la ciudad de Málaga, provincia de Málaga;
 Las Cuevas Romo (C.P. 29195), localidad en la provincia de Málaga;
 Las Cuevas (C.P. 35350), localidad (Artenara) en la provincia de Las Palmas;
 Las Cuevas (C.P. 35329), localidad (San Mateo) en la provincia de Las Palmas;
 Las Cuevas (C.P. 39593), localidad (Valdáliga) en Cantabria;
 Las Cuevas de Soria (C.P. 42291), localidad en la provincia de Soria;
 Las Cuevas (C.P. 46313), localidad (Utiel) en la provincia de Valencia.

Referencias 
 www.correos.es